Egen (plaats), plaats in Duitsland
 Egen (parochie), parochie in Denemarken